Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1906 rozegrano w dniach 25 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Sydney Smith /  Frank Riseley -  Reginald Doherty /  Laurie Doherty, 6–8, 6–4, 5–7, 6–3, 6–3

Przypisy 

1906 w tenisie ziemnym
1906 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat